Камерано има више значења:
 Камерано (Анкона)
 Камерано (Асти)
 Камерано (Римини)